Angerton (Allerdale)
 Angerton (South Lakeland)